Krumbach, une commune autrichienne du district de Wiener Neustadt-Land en Basse-Autriche.
 Krumbach, une commune autrichienne du district de Bregenz dans le Vorarlberg.
 Krumbach, une commune allemande de Bavière.